Кульчи́цька — українське прізвище. Жіночий аналог чоловічого прізвища Кульчицький.

 Кульчицька Олена Іполитівна (1932) — доктор психологічних наук, старший науковий співробітник відділу педагогічних технологій неперервної професійної освіти Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України
 Кульчицька Олена Львівна ( 1877 — 1967) — український графік, маляр.
 Кульчицька Ольга-Меланія Львівна (1873—1940) — українська громадська діячка, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва, килимарка, педагог.
 Кульчицька Ольга Валеріївна ( 1971) — українська артистка театру і кіно, Народна артистка України (2011).
 Кульчицька Марія Василівна (1986) — українська журналістка, редактор
 Кульчицька Тетяна Володимирівна ( 1920 — 1997) — український організатор кіновиробництва

Див. також Кульчицький.

Українські прізвища